Název Krivý potok má více vodních toků:

 Krivý potok (přítok Čaradického potoka) – pravostranný přítok Čaradického potoka na Slovensku v okrese Zlaté Moravce
 Krivý potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Krivý potok (přítok Oravice) – levostranný přítok Oravice na Slovensku v okrese Tvrdošín

Související články 
 Křivý potok